Моше Даян (1915 — 1981) — ізраїльський військовий та державний діяч.
 Жозе Даян (1943 —) — французька акторка, кінорежисерка.

Даян — громада в кантоні Во